gmina Krościenko nad Dunajcem – gmina wiejska, powiat nowotarski, woj. małopolskie (od 1 X 1982 do 31 XII 1983 jako gmina Krościenko)
 gmina Krościenko Wyżne – gmina wiejska, powiat krośnieński, woj. podkarpackie
również:
 gmina Krościenko – dawna gmina w województwie rzeszowskim (powiat ustrzycki), istniejąca w latach 1952-1954, a następnie do 1973 jako gromada